Мулярчук — українське прізвище. Утворене від професії муляр.

 Мулярчук Дмитро Іванович ( 1965) — український художник.
 Мулярчук Євген Миколайович ( 1933) — український педагог.
 Мулярчук Іван Матвійович (1930—2020) — український скульптор.
 Мулярчук Павло Матвійович ( 1934) — український журналіст, літератор.

Українські прізвища
Прізвища на -ук